Абдэ́с-Урдэ́с () — деревня в Малопургинском районе Удмуртской республики.

География 
Расположена на берегу речки Бобинка. Вдоль села проходит трасса Ижевск-Елабуга. В селе есть детский сад, библиотека, клуб, три магазина, памятник, детская площадка, государственная ферма, частная ферма.

Население

Инфраструктура 
Улицы — Бобинская, Болотная, Октябрьская, Луговая, Набережная.

Примечания 

Населённые пункты Малопургинского района